Jardim América pode referir-se às seguintes localidades brasileiras:

 Jardim América (Anápolis) - bairro de Anápolis
 Jardim América (Barra Mansa) - bairro de Barra Mansa
 Jardim América (Belo Horizonte) - bairro de Belo Horizonte
 Jardim América (Campinas) - bairro de Campinas
 Jardim América (Capão do Leão) - bairro de Capão do Leão
 Jardim América (Cariacica) - bairro de Cariacica
 Jardim América (Caxias do Sul) - bairro de Caxias do Sul
 Jardim América (Chapecó) - bairro de Chapecó
 Jardim América (Dourados) - bairro de Dourados
 Jardim América (Franca) - bairro de Franca
 Jardim América (Goiânia) - bairro de Goiânia
 Jardim América (Itaguaí) - bairro de Itaguaí
 Jardim América (Jacareí) - bairro de Jacareí
 Jardim América (Jaú) - bairro de Jaú
 Jardim América (Poá) - bairro de Poá
 Jardim América (Ribeirão Preto) - bairro de Ribeirão Preto
 Jardim América (Rio de Janeiro) - bairro do Rio de Janeiro
 Jardim América (Salvador) - condomínio de Salvador
 Jardim América (São Paulo) - bairro nobre de São Paulo
 Jardim América (Sapucaia do Sul) - bairro de Sapucaia do Sul
 Jardim América (Uberlândia) - bairro de Uberlândia

Desambiguações de topônimos